Başyayla (district), een district van de Turkse provincie Karaman
Başyayla (stad), de hoofdplaats van het district